1L steht für:
 Astra 1L, ein Fernsehsatellit der SES Global
 Chevrolet 1L, ein PKW-Modell
 frühere Bezeichnung für den VW XL1, derzeitiges "Einliterauto" von Volkswagen

1L